De West African Nations Cup 1984 was het derde toernooi van de West African Nations Cup. Het toernooi werd gehouden van 11 november tot en met 28 november 1984 in Burkina Faso. Ghana won het toernooi door in de finale Togo te verslaan.

Deelnemende teams

Groepsfase

Knock-outfase

Troostfinale

Finale

Externe link
Details op rsssf.com

Voetbal in 1984
Voetbal in Burkina Faso
West African Nations Cup
Sportevenement in Burkina Faso